Organització dels nacionalistes ucraïnesos (del seu nom en ucraïnès Організація Українських Націоналістів, transliterat Orhanizatsiya Ukrayins'kykh Nationalistiv), partit polític històric d'Ucraïna
 oun també és el codi ISO 639-3 de l'!o!ung, llengua parlada a Angola